In die Baureihe 91.64 ordnete die Deutsche Reichsbahn folgende normalspurige Tenderlokomotiven mit der Achsfolge 1'C ein:

 91 6401–6404: baugleich mit Mecklenburgische XXI (T 4)
 91 6476–6497: ELNA 2

091.64
Tenderlokomotive Achsfolge 1C
Schienenfahrzeug (Spurweite 1435 mm)